Le premier gouvernement Habib Bourguiba est le premier gouvernement tunisien formé après l'indépendance de la Tunisie, à la suite de la nomination du leader du Néo-Destour, Habib Bourguiba, en tant que Premier ministre, le .

Composition 
Habib Bourguiba est désigné le  en tant que Premier ministre et annonce la composition de son gouvernement le 15 avril, succédant ainsi au gouvernement de Tahar Ben Ammar. Le gouvernement démissionne le  à la suite de la désignation de Bourguiba en tant que président de la République.

Ministres

Secrétaires d'État

Références 

Bourguiba (1)
Habib Bourguiba